Arellano kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arellano, Campeche, Champotón, 
 Arellano, Veracruz, Tlacolulan,

Spanien 

 Arellano, Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, 
 Arellano (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar